Сергей Сергеевич Шушарин (1908 — ?) — советский учёный в области звукотехники кино. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950). Член ВКП(б) с 1932 года.

Биография 
Родился а. В 1935 году окончил ЛИКИ. В 1935—1936 годах работал на киностудии «Мосфильм», в 1936—1939 годах — на киностудии «Мостехфильм», с 1939 года — в НИКФИ. Занимался разработкой и усовершенствованием звукозаписи и фонограмм при производстве фильмов.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за участие в разработке и внедрении нового метода звукозаписи фильмов
 «Гран при» на Брюссельской выставке (1958) — за участие в создании аппаратуры 9-канальной стереофонической системы записи и воспроизведения звука для советской кинопанорамы.

Литература 
 Кинословарь в 2-х томах, М., «Советская энциклопедия», 1966—1970

Учёные СССР
Кандидаты технических наук
Члены КПСС